Национальная баскетбольная лига (НБЛ) () — северо-американская мужская профессиональная баскетбольная лига, существовавшая с 1937 по 1949 год. В 1949 году объединилась с Баскетбольной ассоциацией Америки (БАА), сформировав Национальную баскетбольную ассоциацию (НБА).

История 
НБЛ была создана в 1937 году и включала в себя 13 ранее независимых команд. Первоначально она появилась в 1935 году как Среднезападная баскетбольная конференция, но через два года поменяла своё название в попытке привлечь больше внимания. Лига была создана тремя корпорациями: General Electric, Firestone и Goodyear — и состояла в основном из корпоративных команд, базировавшихся в районе Великих озёр. НБЛ просуществовала 12 лет, после чего объединилась в 1949 году с БАА и вместе с ней образовала Национальную баскетбольную ассоциацию.

На заре существования лиги порядки в ней были более неформальными. Так, командам позволялось самостоятельно определять график своих игр, однако каждая команда была обязана провести не менее 10 матчей, из которых 4 — на выезде. Игра состояла из четырёх 10-минутных четвертей или трёх 15-минутных периодов. Формат игры выбирался хозяевами. Некоторые команды были независимыми, другие — корпоративными, и многие игроки корпоративных команд работали в компаниях-собственниках.

История НБЛ делится на три периода: первый связан с командой «Ошкош Олл-Старз», второй — с «Форт-Уэйн Золлнер Пистонс» и последний — с Джорджем Майкеном.

Команды 

 Акрон Гудиер Уингфутс (1937—1942)
 Акрон Файрстоун Нон-Скидс (1937—1941)
 Андерсон Даффи Пэкерс (1946—1949)**
 Баффало Байзонс (1937—1938)*
 Дейтон Метрополитанс (1937—1938)
 Денвер Наггетс (1948—1949)**
 Детройт Гемс (1946—1947)*
 Детройт Иглс (1939—1941)
 Детройт Вагабонд Кингз / Дейтон Ренс (1948—1949)
 Индианаполис Каутскис (1937—1948)**
 Канкаки Галлахер Троянс (1937—1938)
 Кливленд Оллмен Трансферс (1944—1946)
 Кливленд Чейз Брассмен (1943—1944)
 Коламбус Атлетик Саппли (1937—1938)
 Миннеаполис Лейкерс (1947—1948)*
 Ошкош Олл-Старз (1937—1949)
 Питтсбург Пайретс (1937—1939)
 Питтсбург Рейдерс (1944—1945)
 Ричмонд Кинг Клотирс (впоследствии Цинциннати Комеллос) (1937—1938)

 Рочестер Роялз (1945—1948)*
 Сиракьюс Нэшнлз (1946—1949)*
 Толидо Джим Уайт Шевролетс (1941—1942)
 Толидо Джипс (1946—1948)
 Три-Ситис Блэкхокс (1946—1949)*
 Уитинг Кайзер Олл-Американс (1937—1938)
 Уоррен Пеннс (1937—1938)
 Уоррен Пеннс/Кливленд Уайт Хорсес (1938—1939)
 Уотерлу Хокс (1948—1949)**
 Флинт Доу Эйсис/Мидленд Доу Эйсис (1947—1948)
 Форт-Уэйн Дженерал Электрикс (1937—1938)
 Форт-Уэйн Золлнер Пистонс (1941—1948)*
 Хэммонд Кайзер Олл-Американс (1938—1941)
 Хэммонд Кэлумет Бакканирс (1948—1949)
 Цинциннати Комеллос (1937—1938)
 Чикаго Американ Гиэрс (1944—1947)
 Чикаго Брюинз (1939—1942)
 Чикаго Студебейкер Флайерс (1942—1943)
 Шебойган Рэд Скинс (1938—1949)**
 Янгстаун Бирс (1945—1947)

Самые результативные игроки за всю историю

Чемпионы

Лидеры сезона и награды

Самые результативные игроки регулярного чемпионата

Самые ценные игроки

Новички года

Сборная всех звёзд

Тренеры года 
Кроме индивидуальных наград для баскетболистов также вручался приз тренеру года.

Сборная всех времён 
После упразднения лиги по результатам специального голосования в СМИ была опубликована сборная всех времён НБЛ, в которую вошли 20 лучших игроков за всю её историю, а Бобби Макдермотт был выбран её величайшим игроком:

 Джерри Буш
 Поп Гейтс
 Джордж Гламак
 Эд Данкер
 Бадди Дженнетт

 Боб Дэвис
 Джин Инглунд
 Боб Карпентер
 Эл Керви
 Джордж Майкен

 Бобби Макдермотт
 Майк Новак
 Дон Оттен
 Мел Рибе
 Арни Ризен

 Бен Стивенс
 Майк Тодорович
 Чак Чаковиц
 Чарли Шипп
 Лерой Эдвардс

Примечания

Ссылки 
 NBL Season Champion
 NBL Career Leaders and Records for Points
 NBL Year-by-Year Leaders and Records for Points
 Most Valuable Player Award Winners
 Rookie of the Year Award Winners
 All-NBL Teams

Появились в 1937 году в США
Исчезли в 1949 году
Национальная баскетбольная ассоциация
Спорт в США в 1937 году